Therrien ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Therrien (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Rachel Therrien (* 1987), kanadische Jazzmusikerin
 Robert Therrien (1947–2019), US-amerikanischer Künstler